Адам Керстен (1930—1983) — польський історик, професор.
 Чарльз Керстен (1902—1972) — республіканець, антикомуніст, представник Вісконсину в конгресі США в 1947—1949 і 1951—1955 роках.